

Sigles 
TD est un sigle, qui signifie :
 Télégramme diplomatique, outil de communication des ministères des affaires étrangères
Territorial Decoration, décoration militaire britannique
 Test Director : ancien nom de Quality Center (voir QC) : outil de gestion de projets de test logiciel de Mercury Interactive puis de Hewlett-Packard. Sa version avancée se nomme HP ALM.

 Thé dansant.
 Banque Toronto-Dominion.
 .
 Tower Defense, un type de jeu vidéo.
 Travaux dirigés.
 Très dégradé, nomenclature utilisée par l'Anah pour qualifier certains types de logements.
 Très difficile, cotation d'alpinisme.
 Tube digestif.
 Tubule distal.
 Teachta Dála : membre du Dáil Éireann, la chambre basse du parlement irlandais.
 Tableau divisionnaire, tableau électrique annexe de l'installation électrique.

Codes 
TD est un code, qui signifie :
 Tchad, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .td
 Trinité-et-Tobago, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2

Symboles 
Td est le symbole utilisé pour désigner le troland, une unité de mesure en optique physiologique.

Code